Lakers steht für:
 Los Angeles Lakers, eine US-amerikanische Basketballmannschaft
 Rapperswil-Jona Lakers, eine Schweizer Eishockeymannschaft